Grădiștea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Grădiștea (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Grădiștea (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Grădiștea (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Grădiștea (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Grădiștea (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Grădiștea (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Grădiștea (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Grădiștea (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

 Grădiștea de Munte, Dorf im Kreis Hunedoara